Чемпионат мира по трековым велогонкам 1995 года прошёл с 26 по 30 сентября в Боготе (Колумбия).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины 

1995